Aparecidense – abitanti di Aparecida (Paraíba)
Aparecidense – abitanti di Aparecida (San Paolo)
Aparecidense – abitanti di Aparecida d'Oeste
Aparecidense – abitanti di Aparecida de Goiânia
Aparecidense – abitanti di Aparecida do Rio Negro
Aparecidense – abitanti di Aparecida do Taboado
Aparecidense – abitanti di Conceição da Aparecida
Aparecidense – abitanti di Nossa Senhora Aparecida